Sur le chemin de l'eau en Éthiopie est un film documentaire français réalisé par Martin Peterolff, sorti en 2018.

Synopsis 
Sur le chemin de l'eau en Éthiopie nous invite dans la région des Nations du Sud en Éthiopie. À travers ce film nous découvrons les conditions d'accès à l'eau dans cette région montagneuse du pays : les femmes et les enfants sont amenés à faire jusqu'à 2 heures de marche à pieds pour récupérer une dizaine de litres d'eau dans des sources lointaines.

Mais avec l'aide d'une ONG, les communautés construisent des points d'eau, à la fois plus proche des foyers, mais aussi plus sécurisés.

Ainsi les femmes peuvent valoriser ce temps gagné pour d'autres activités, comme vendre des produits sur les marchés, et les enfants ont davantage de temps à consacrer à l'école.

Fiche technique 
 Titre : Sur le chemin de l'eau en Éthiopie
 Réalisation : Martin Peterolff
 Image : Martin Peterolff
 Pays d'origine : France
 Format image : HDV
 Genre : Cinéma documentaire
 Durée : 13 minutes
 Date de sortie : 2018

Lieux 

 Éthiopie

Notes et références

Liens externes 

Film documentaire français
Film documentaire sur l'eau